Orc peut désigner :

 un orque (ou « orc »), une créature légendaire et fantastique.
 la jauge ORC, une jauge utilisée dans des régates côtières et en course au large (voile).